El CECyT Núm. 9 "Juan de Dios Bátiz"''' es una institución educativa de nivel medio superior perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

Historia 

En 1934, Juan de Dios Bátiz Paredes el entonces jefe del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial (DETIC) tras apoyar la creación de estos centros de formación realizó una adaptación en un inmueble ubicado en la colonia Popotla Tacuba que anteriormente era el Asilo de Ancianos Desamparados para así convertirla en la Escuela de Pre-aprendizaje No. 3 en 1935.

En 1936, tras la creación del Instituto Politécnico Nacional la escuela paso a formar parte del sistema educativo del politécnico y por ende fue renombrada como Escuela Pre-vocacional No. 3.

En 1948 se convierte en la Escuela Tecnológica No. 3 sin perder su vinculación con el Instituto Politécnico Nacional., en este mismo año la escuela acogió temporalmente a los primeros dos grupos del futuro CECyT No. 3 "Estanislao Ramírez Ruiz"

Para 1964 se crean dos especialidades: Computación Electrónica y Mantenimiento de Sistemas de Computación. Tiempo después estas dos carreras serían sustituidas por la carrera de Programación.

Es en el año de 1967 que la escuela pasa por una reestructuración académica administrativa que la lleva a convertirse en la Vocacional No. 9 de Ciencias Físico-Matemáticas y para 1969 obtiene de manera oficial el nombre de su fundador Juan de Dios Bátiz Paredes. Y las Vocacionales Tecnológicas se transforman en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos

Oferta educativa 
Esta escuela ofrece un sistema de bachillerato bivalente, es decir; ofrece los conocimientos de un bachillerato general, así como de una carrera técnico-profesional. El alumno tendrá la posibilidad de elegir una de las cinco carreras técnico-profesional, ofertadas, a partir del tercer semestre. Las carreras técnico-profesional que esta escuela ofertan son:

 Técnico en Programación (Modalidad Escolarizada).
 Técnico en Sistemas Digitales (Modalidad Escolarizada).
 Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados (Modalidad Escolarizada).
 Técnico en Mecatrónica (Modalidad Escolarizada).
 Desarrollo de Software (Modalidad no Escolarizada).

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del CECyT No. 9
 Página oficial del IPN

Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos
Facultades y escuelas de ingeniería de México
Instituciones educativas establecidas en 1936
México en 1936